

Music From and Inspired By Spider-Man 2 
Music from and Inspired by Spider-Man 2 es el álbum de la banda sonora de la película de 2004 Spider-Man 2. En general, el álbum alcanzó el top 10 de las listas de álbumes de EE. UU. y el top 40 de las listas de álbumes de Australia. "Vindicated" de Dashboard Confessional alcanzó la cima de una lista mundial de bandas sonoras en junio de 2004 y el top 20 de una lista de rock moderno mundial y estadounidense. "We Are" de Ana Johnsson fue un gran éxito en Europa, y se ubicó en casi todos los países europeos. "Ordinary" de Train estaba en el top 40 de singles para adultos de Estados Unidos. "I Am" de Killing Heidi se agregó a la versión australiana de la banda sonora y se lanzó como sencillo en el país. Debutó y alcanzó el puesto número 16 en las listas ARIA el 19 de julio de 2004.

Lista de temas 
La lista de temas para la versión de Estados Unidos es la siguiente:

Versiones internacionales 
Muchas versiones de la banda sonora fuera de los Estados Unidos contienen pistas adicionales de artistas exclusivos de sus países de origen.

 En la versión para Reino Unido de la banda sonora, el exitoso sencillo de Switchfoot "Meant to Live" aparece como la pista 12 entre "The Night That the Lights Went Out in NYC" y "We Are".
 En la versión australiana, "I Am" de Killing Heidi aparece como pista 17.
 En la versión japonesa, "Web of Night" de T.M. Revolution es incluida y fue un sencillo popular en Japón. Una pista de la banda indie  Mew llamada "She Spider" también se incluyó.
 En la versión pakistaní de la banda sonora, se utilizó una canción de  Strings titulada "Najane Kyun".
 En la versión polaca, el sencillo "Chron to co masz" de PtakY aparece como pista 17.
 En Brasil, la banda Jota Quest grabó una versión del clásico tema musical de la serie animada de 1967 y se incluyó como pista 16.

Omisiones 
 El sencillo de 3 Doors Down "Let Me Go" fue originalmente escrito para la banda sonora, pero se canceló su inclusión.
 La canción "Where I Belong", de Sia iba a sumarse a la banda sonora, pero debido a un conflicto con el sello discográfico, se retiró su inclusión. La portada del sencillo presenta a Sia vestida con un disfraz de Spider-Man.
 Los créditos finales de la película incluyeron una versión del tema de la serie animada de 1967 interpretada por el cantante canadiense Michael Bublé. Si bien no aparece en el álbum, fue lanzado como sencillo para promover la película, y contenía remixes hechos por Junkie XL y Ralphi Rosario.

Spider-Man 2: Original Motion Picture Score
La partitura instrumental fue nuevamente escrita por Danny Elfman. En esta ocasión su trabajo en la película fue mucho menor, debido al poco tiempo que tuvo para componer la música del filme, debido a su interés por entregar lo más rápido posible los nuevos trabajos para su colaborador Tim Burton.

Por ello Sony tuvo la necesidad de contratar músicos adicionales para que escribieran nueva música para la película y a la vez adaptaran en pantalla los temas originales de Elfman.
Para ello se contó con Christopher Young y John Debney, quienes escribieron temas adicionales para las escenas correspondientes a la pelea en el tren o la de la repartición de pizzas. Los temas 10 y 11 figuran como "Bonus Tracks" y no fueron usados en el film.

Un nuevo leitmotiv recurrente en la película es el tema del "Doc Ock".
La canción "Raindrops Keep Falling' On My Head", escrita por Burt Bacharach y Hal David e interpretada por B. J. Thomas, aparece en la escena en la que Peter Parker deja de lado sus responsabilidades como Spider-Man y camina campante por la ciudad.

Lista de temas 

Álbumes de 2002
Bandas sonoras de Spider-Man